HMS Challenger, ha sido el nombre utilizado por ocho buques de la Royal Navy, el más famoso, el buque de investigación HMS Challenger que realizó la expedición entre 1872 y 1876.

 El primer  fue un bergantín-Goleta, armado con 16 cañones botado en 1806 y capturado por Francia en 1811.
 El segundo  fue un bergantín-Goleta, armado con 18 cañones botado en 1813 y usado posteriormente como pontón-almacén hasta su venta en 1824.
 El tercer  fue un navío de 6ª clase (clasificación inglesa) o Goleta, armada con 28 cañones botada en 1826 y naufragada en Chile en 1835.  Bajo el mando de Charles Fremantle, fue en parte responsable de la creación de la colonia de Australia occidental en 1829.
 El cuarto HMS Challenger debería haber sido una corbeta armada con 18 cañones de 810 toneladas; el buque, fue ordenada al astillero Chatham Dockyard en 1845, pero fue cancelada en 1848.
 El quinto  fue una corbeta de hélice botada en 1858, convertida a buque de investigación en 1872 en preparación de su famoso, fue convertido en pontón en 1880, y vendida en 1921.  El buque de investigación Glomar Challenger y la  transbordador espacial Challenger recibieron sus nombres en honor a este buque.
 El sexto  fue un "crucero de segunda clase" (crucero protegido) de la clase Challenger en servicio desde 1902 hasta 1920.
 El séptimo  fue un buque de investigación botado en 1931 y desguazado en 1954.
 El octavo , fue el primer buque de la Royal Navy diseñado para dar apoyo a operaciones de buceo por saturación, fue botado en 1981 y vendido en 1993.

Nombres de buques británicos